Christmas Cracker ist:

 die englische Bezeichnung für Knallbonbon
 der Titel eines kanadischen Kurzanimationsfilms, siehe Christmas Cracker (Kurzfilm)